Le Temple de la renommée du hockey finlandais (en finnois : ), qui fait partie du musée finlandais du hockey de Tampere, est créé en 1985 pour honorer les plus importantes personnalités du hockey finlandais. Il contient également nombre d'artéfacts et de pièces de collection liés aux membres intronisés et aux grands moments du hockey en Finlande.

Chaque membre intronisé se voit décerner le titre de  (« Lion du hockey sur glace ») accompagné d'un numéro.

Les personnalités honorées sont classées en cinq catégories :
 Joueur (en finnois : )
 Arbitre ()
 Entraîneur ()
 Dirigeant ()
 Membre des médias ()

Membres

Années particulières 
 1985 fut la première année d'intronisation et la plus chargée avec 36 nominations.
 1999 ne compta qu'une seule intronisation.
 Il n'y eut pas d'intronisation en 2001, 2008 et 2020.

Références 

Finlande
Hockey sur glace à Tampere
Organisme fondé en 1985
Équipement sportif à Tampere